Greyfriars Church ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Greyfriars Church (Dumfries), Schottland
 Greyfriars Church (Leicester), England
 Greyfriars Church (Reading), England
 Greyfriars Church (Auckland), Neuseeland

Siehe auch:
 Greyfriars Kirkyard, Kirchhof um die Greyfriars Kirk in Edinburgh, Schottland